Корито може да се отнася за:

 корито – дълъг съд за пране на дрехи (виж също леген) или за хранене на добитък
 корито – дъното на река или канал, което се явява физическо ограничение на нормалния воден поток

 Корито – село в Северна Македония, община Гостивар

Вижте също 
 Корита
 Коритата (пояснение)

Източници